Osoby o tym nazwisku:
 Bartosz Kapustka – polski piłkarz
 Janusz Kapustka – polski żużlowiec
 Józef Kapustka – polski pianista